— Император Японии, 1-й из 6 северных претендентов, синтоистское божество. Правил с 22 октября 1331 по 7 июля 1333.

Настоящее имя — Кадзухито-синно (量仁親王). Третий сын Императора Го-Фусими. Был усыновлен своим дядей — Императором Ханадзоно.

Кадзухито был объявлен наследным принцем и преемником Императора Го-Дайго в 1326 году. В 1331 году он был коронован императором Японии. В 1333 году был изгнан с престола, оставив страну в междуцарствии на 3 года.

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки